Hesslén ist der Familienname folgender Personen:

 Gunnar Hesslén (1894–1958), schwedischer Staatswissenschaftler  
 Nils Hesslén (1728–1811), schwedischer lutherischer Bischof